Nikólaos Kalogerópoulos (1851-1927), homme politique grec.
 Nicky Kalogeropoulos (1945-), tennisman grec 

Homonymie de patronyme